Toponímia: Beck (Mühlenau), riu afluent del Mühlenau

 Biografies:
 Franz Ignaz Beck (1734 - 1809), compositor alemany que va fer tota la seva carrera pràcticament a França
 Beck (1970), cantant i compositor estatunidenc
 Adam Beck (1857 - 1925), polític i hidroelectricista canadenc
 Béatrix Beck (1914 - 2008), escriptora belga en llengua francesa.
 Conrad Beck (Schaffhausen, 1901 - Basilea, 1989), compositor suis
 Günther von Mannagetta und Lërchenau Beck (1856–1931), botànic alemany conegut com a autoritat taxonòmica amb l'abreviatura Beck
 Jeff Beck (1944 - 2023), músic anglès, guitarrista dels The Yardbirds
 Kurt Beck (1949), polític socialdemòcrata alemany, president del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya

 Literatura: BECK: Mongolian Chop Squad, manga de Harold Sakuishi, que més tard se'n va fer un anime